Miejscowości w USA:
 McGregor – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 McGregor – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 McGregor – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 McGregor – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie McLennan
Gminy w USA:
 McGregor (ang. McGregor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
Osoby:
 McGregor Ewan – aktor.